Osoby o tym nazwisku:
 Alessia Trost – włoska lekkoatletka
 Franz Xaver Trost – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Kirk Trost – amerykański zapaśnik